Französisch-Somaliland steht für:

 Französische Somaliküste (French Somaliland), französische Kolonie von 1896 bis 1967
 Französisches Afar- und Issa-Territorium, französische Kolonie von 1967 bis 1977
 allgemein der Zeitraum der französischen Kolonialzeit in Dschibuti, siehe Geschichte Dschibutis#Kolonialzeit